L'edizione 2006 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Notodden, Skeid, Mandalskameratene e Raufoss.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Note

Collegamenti esterni
Risultati e statistiche del , del , del  e del  su Fotball.no

Calcio nel 2006
Campionato norvegese di calcio